Трка на 800 метара у мушкој конкуренцији на 11. Светском првенству у атлетици 2007. у Осаки одржана је 30., 31. августa и 2. септембра  на стадиону Нагаји.

Титулу освојену у Хелсинкију 2005. није бранио Џереми Воринер из САД-а.

Земље учеснице 
Учествовало је 48 такмичара из 33 земље.

 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (3)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у трци на 800 метара пре почетка светског првенства 25. августа 2007. године:

Најбољи резултати у 2007. години 
Десет најбржих атлетичара у 2007. години је пре почетка светског првенства (25. августа 2007) заузимало следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2007.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +7

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 30. августа 2007. године. У квалификацијама су учествовала 48 такмичара подељени у 6 група. Пласман у полуфинале изборила су по 3 најбржа атлетичара из сваке групе (КВ) и 6 атлетичара са најбољим резултатима (кв).,,

Почетак такмичења: Група 1 у 19:40; Група 2 у 19:46; Група 3 у 19:52; Група 4 у 19:58; Група 5 у 20:04; Група 6 у 20:10 по локалном времену.

Полуфинале 
Такмичење је одржано 31. августа 2007. године. У полуфиналу су учествовала 24 такмичара, подељени у 3 групе. У финале су се пласирали по 2 првопласирана из група (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Почетак такмичења: Група 1 у 20:05; Група 2 у 20:12; Група 3 у 20:19 по локалном времену.

Финале 
Такмичење је одржано 2. септембар 2007. године у 19:55 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2007. на сајту WA
 Резултати трке на 800 м на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2007.
Трка на 800 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном